Okręty US Navy o nazwie USS  "Chauncey":
 Pierwszy  był niszczycielem. W służbie w latach 1901-17.
 Drugi  był niszczycielem typu Clemson. W służbie w latach 1918-23.
 Trzeci  był niszczycielem typu Fletcher. W służbie w czasie II wojny światowej.

Chauncey